Sacro fuoco – un'espressione usata in ambito spirituale e religioso per indicare la sacralità del fuoco
Fuoco sacro – nome popolare dell'ergotismo, intossicazione causata dalla contaminazione di alimenti con l'ascomiceta Claviceps purpurea
 Fuoco Sacro o Fuoco Santo – supposto evento prodigioso della tradizione cristiana ortodossa presso la Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Fuoco sacro – romanzo di fantascienza del 1996 dello scrittore Bruce Sterling dal titolo originale Holy Fire
Holy Smoke - Fuoco sacro –  film del 1999 diretto da Jane Campion dal titolo originale Holy Smoke!